Соть

 Соть — река, впадает в Костромское водохранилище.
 Соть — станция в Даниловском районе  Ярославской области.
 Соть — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Соть — железнодорожная станция Вологодского региона Северной железной дороги.
 Соть — река в Ярославской и Вологодской областях, впадает в озеро Никольское.
 Соть — роман русского советского писателя Леонида Леонова, опубликованный в 1930 году.